«Двадцать лет спустя» — советский телевизионный спектакль, поставленный режиссёром Юрием Сергеевым по одноимённому роману Александра Дюма на Центральном телевидении СССР в 1971 году.

Сюжет 
Спектакль поставлен по мотивам второй части трилогии Александра Дюма о королевских мушкетёрах.

В ролях 
 Армен Джигарханян — Д’Артаньян
 Вениамин Смехов — Арамис
 Олег Стриженов — Атос
 Роман Филиппов — Портос
 Владимир Зельдин — кардинал Мазарини
 Татьяна Доронина — королева Анна Австрийская
 Руфина Нифонтова — герцогиня де Шеврез
 Игорь Старыгин — виконт де Бражелон
 Вадим Шульц — юный Людовик
 Геннадий Карнович-Валуа — Рошфор

Съёмочная группа 
 Художник-постановщик Лариса Мурашко.
 Ведущий оператор В. Полухин.

Технические данные 
Телеспектакль «Двадцать лет спустя» трёхсерийный, цветной, общий хронометраж — 3 ч 35 мин. Был снят на видеомагнитофонную плёнку, поэтому не сохранился. Премьера: 22 мая 1971 года по 1 программе ЦТ СССР.

Ссылки 
 Воспоминания Вениамина Смехова о спектакле «Двадцать лет спустя» (1971) 
 О телеспектакле «Двадцать лет спустя» (1971) на киноклубе «Феникс» 
 Д’Артаньян, он же Джигарханян — в телеспектакле «Двадцать лет спустя» 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1971 года
Фильмы о трёх мушкетёрах
Утерянные фильмы СССР
Телеспектакли СССР 1971 года